Easier (5 Seconds of Summer)
 Easier (Lisa Stansfield)